Жак Аделаид-Мерланд (, ?, Фор-де-Франс) — мартиниканский французский историк, президент Ассоциации карибских историков 1977-1978 годов.

Биография 

Родился в городе Фор-де-Франс. Часть его предков происходит из Гваделупы, остальные — с Мартиники.

Профессиональный историк, он преподает в Университете Антильских островов и Гвианы (). Был президентом этого университета в 1972-1977 годах.

Автор многочисленных книг по истории Карибского бассейна (в частности французских колоний). Приложил немалое количество усилий для координации исследований этой темы франкоязычными, англоязычными и испаноязычными учеными региона. В октябре 2000 получил звание почетного доктора (honoris causa) университета Вест-Индии ().

Основные труды 

 Histoire de l'expédition des Français à Saint-Domingue sous le consulat de Napoléon Bonaparte (1802-1803) / Jacques Adélaïde Merlande, Antoine Métral , Isaac Louverture. Paris : Karthala, 2001.
 Les origines du mouvement ouvrier en Мартиника 1870-1900 / Jacques Adélaïde Merlande. Paris : Karthala, 2003
 Histoire contemporaine de la Caraïbe et des Guyanes de 1945 à nos jours / Jacques Adélaïde Merlande. Paris : Karthala, 2003
 Histoire générale des Antilles et de la Guyane / Jacques Adélaïde Merlande. — Paris: L'Harmattan, 2000
 La Caraïbe et la Guyane / Jacques Adélaïde Merlande. Paris : Karthala, 2000
 Delgrès ou la Гваделупа en 1802 / Jacques Adélaïde Merlande. Paris : Karthala, 1998
 Volcans dans l'histoire des antilles / Jacques Adélaïde Merlande, Hervieu J. Paris : Karthala, 1997

Примечания

Ссылки 
 Книги Жака Аделаїд-Мерланда
 Jacques Adélaïde-Merlande, Les origines du mouvement ouvrier en Martinique, 1870-1900, Paris, Karthala, 2000, 236 p. (ISBN 2-84586-025-0)
 Danielle Bégot et Jean-Pierre Sainton, « Travaux et principales publication de Jacques Adélaïde-Merlande », dans Lucien Abenon, Danielle Bégot et Jean-Pierre Sainton (dir.), Construire l'histoire antillaise: Mélange offert à Jacques Adélaïde-Merlande, Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, 2002 (ISBN 2-7355-0518-9)

Историки Франции